Bellona steht für:

 Bellona, eine römische Kriegsgöttin
 Bellona Foundation, eine norwegische Umweltschutzorganisation
 Bellona (Kampanien), ein Ort in Kampanien (Provinz Caserta), Italien
 Bellona (Insel), eine Insel der Salomonen
 Bellona (Atoll), ein Atoll im Westen von Neukaledonien
 Bellona (Kolbe), eine Statue im Kasinogarten, Wuppertal
 (28) Bellona, ein Asteroid im Asteroidengürtel
 HMS Bellona, sieben Schiffe der britischen Royal Navy
 Bellona-Klasse, mehrere Klassen von Kriegsschiffen
 Bellona (Militärisches Journal), eine Militärische Fachzeitschrift
 Neue Bellona, eine Militärische Fachzeitschrift

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellona Arsenal, in Midlothian, Virginia, ID-Nr. 71000975
 Bellona-Gittings Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 08001217